Trollstigen Cafe — архітектурна споруда, розташована у одному з найвідоміших туристичних місць Норвегії — на Сходах тролів. Її смілива та водночас проста архітектура тісно пов'язана зі скандинавським контекстом і вражальним ландшафтом.

Особливості 
Trollstigen Cafe спроектоване норвезькою студією Reiulf Ramstad Architects та побудоване 2012 року. Архітектура споруди вирізняється винятковою адаптивністю до навколишніх пейзажів ззовні, не втрачаючи в той же час функціональності та затишку зсередини.

Як дістатися 
 Від Ондалснеса (): 4 км по шосе E-136 у напрямку Домбаса, далі 6 км по шосе RV 63.
 Від Домбаса (): 100 км по шосе E-136 в бік Ондалснеса, далі 6 км по шосе RV 63.

Див. також 
 Скандинавські гори
 Тролі

Посилання 
 
 Trollstigen Norway
 Reiulf Ramstad Architects 

Архітектура Норвегії